Anastaciani – abitanti di Anastácio
Anastaciani – abitanti di Santo Anastácio